A Biblioteca Nacional da Guatemala, foi fundada no dia 18 de outubro de 1879, inaugurada e estruturada no Edifício da Sociedade Econômica. Devido a Guatemala sofrer constantemente com os terremotos, a Biblioteca muda para o Salão Maior da Universidade de São Carlos, no ano de 1917-1918. O atual prédio data de setembro de 1957, com área de 7858 m². 

Possui em sua parte interior (paredes), representações de códigos maias, realizados por Antonio Tejada Fonseca, Guillermo Grajeda Mena e José Antonio Oliviero.

Possui as seguintes funções: 
Conservar, preservar e difundir o acervo bibliográfico da nação;
Manter relações com Bibliotecas dentro e fora do país;
Coordenar a rede de Bibliotecas Públicas do País.

Atividades e programas de trabalho:
Escola de Vocações, Sala de Leitura para crianças;
Exposição do livro do mês;
Exposição de pintura e fotografia dos Departamentos da Biblioteca da Guatemala;  
Empréstimo de livros aos usuários da Biblioteca;
Programa educativo na seção infantil.

Guatemala
Cultura da Guatemala
Construções da Guatemala
Cidade da Guatemala